Мериляйнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Мериляйнен, Кости (1886—1938) — финский художник, график, карикатурист.
 Мериляйнен, Уско (1930—2004) — финский композитор и дирижёр, педагог.